FSM har flere betydninger:
 Free Speech Movement
 Flying Spaghetti Monster
 Fabryka Samochodów Małolitrażowych − polsk bilfabrikant